Fu Manchu steht für:

 Fu Manchu (auch Fu Man Chu), Hauptfigur der Romanreihe von Sax Rohmer
 Fu Manchu, Bühnenname von David Bamberg (1904–1974), britisch-US-amerikanischer Zauberkünstler
 Fu Manchu (Band), US-amerikanische Band

Siehe auch:
 Fumanschu (eigentlich Johannes Schroth; * 1977), deutscher Rapper